«Francisco Javier Guerrero» puede referirse a:

 Francisco Javier Guerrero Aguirre, abogado y político mexicano;
 Francisco Javier Guerrero Benítez, político español;
 Francisco Javier Guerrero Mendoza, periodista mexicano.